De Dood (achternaam), een Nederlandstalige familie- of achternaam.
De Dood (Rucphen), een buurtschap in de gemeente Rucphen.
De Dood (Schijfwereld), personage uit de Schijfwereld van schrijver Terry Pratchett.
Dood, toestand van (voorheen levende) organismen
Magere Hein, personificatie van De Dood (De Dood als personage).